— японский путешественник, исследователь острова Сахалин. В 1808 году впервые открыл пролив, разделяющий Сахалин и побережье Азии. Позже в Японии пролив был назван его именем как пролив Мамия.

Биография 
 
Мамия Риндзо родился в провинции Хитати, на острове Хонсю, в обедневшей самурайской семье. Начальное образование получил в школе при буддистском храме. В результате знакомства с учёным-географом Мураками Симанодзё переехал в Эдо, где получил подготовку в области картографии. С 1800 года служил на Хоккайдо мелким чиновником и участвовал в картографировании острова. В 1803 году по поручению правительства приступил к подготовке карт южных Курильских островов. Весной 1807 года стал свидетелем атаки экспедицией Н. А. Хвостова крепости Сяна на острове Итуруп и получил ранение в ходе штурма крепости.

Экспедиция на Сахалин 1808 года 
В 1808 году Риндзо вместе с другим чиновником, Мацудой Дэндзюро (松田 伝十郎, 1769-1842), получил задание обследовать остров Сахалин. В апреле 1808 года оба путешественника прибыли на Сахалин, в селение Сирануси, которое располагалось в районе мыса Крильон и являлось главной базой Японии на берегах Сахалина. В дальнейшем путешественники разделились. Мацуда Дэндзюро направился на север по западному побережью Сахалина, Мамия Риндзо в том же направлении, но по восточному побережью.

Примечания

Литература 
 間宮林蔵『東韃地方紀行』平凡社東洋文庫,1988年,ISBN-13: 978-4582804843
 『間宮林蔵』吉川弘文館（人物叢書）1960
 赤羽栄一『間宮林蔵 北方地理学の建設者』清水書院、1974 のち「未踏世界の探検・間宮林蔵」清水新書
 『間宮林蔵〈隠密説〉の虚実』教育出版（江戸東京ライブラリー）1998
 
 Derek Hayes, Historical Atlas of the North Pacific, 2001
 : Geschichte Japans. Von 1800 bis zur Gegenwart.
 Brat L. Walker: A History of Japan, 1582-1941: Internal and External Worlds.  In: . Volume 30, Number 2, Summer 2004, S. 515–520

Ссылки 
 稚内史 第三章 松田伝十郎と間宮林蔵の樺太踏査
 稚内史 第四章 間宮林蔵の第二回樺太踏査と西蝦夷地測量
 池添博彦、北蝦夷地紀行の食文化考 北夷分界余話について 帯広大谷短期大学紀要 1993 年 30 巻 p. A51-A60, 
 松浦美由紀, 池添博彦、北蝦夷地紀行の食文化考 東韃地方紀行および北蝦夷餘誌について 『帯広大谷短期大学紀要』 1994年 31巻 p.1-12, 

История Дальнего Востока
История Сахалинской области
Исследователи Сахалина и Курильских островов
Путешественники Японии